74. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  9–14 października 2001 w stolicy Portugalii – Lizbonie. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Jedynie Brytyjka Nicole Cooke w wyścigu ze startu wspólnego juniorek zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Nicole Cooke, która zdobyła dwa zote medale.

Reprezentacja Polski zdobyła jeden brązowy medal, który wywalczyła Maja Włoszczowska w wyścigu ze startu wspólnego juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 715 osób (173 kobiet i 542 mężczyzn) z 52 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (39 osób), Francja (38), Hiszpania (36) i Szwajcaria (36).

Reprezentacja Polski 

Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 27 osób (18 zawodników i 9 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2001 w kolarstwie
2001 w Portugalii
Kolarstwo w Portugalii
Sport w Lizbonie